В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Наталі Ерреман і Паскаль Параді виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Катрін Суїр 6-3, 2-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Ева Пфафф (півфінал)

 Тіна Шоєр-Ларсен /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Яна Новотна /  Катрін Суїр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open